Tcherski peut désigner :
 Tcherski, une commune urbaine de Russie située dans la République de Sakha, dans le Nord-Est de la Sibérie ;
 le mont Tcherski, un sommet de Russie, point culminant des monts Baïkal, situé à la limite de la Bouriatie et de l'oblast d'Irkoutsk, dans le Sud-Est de la Sibérie ;
 les monts Tcherski, une chaîne de montagnes de Russie située principalement sur le territoire de la République de Sakha, dans le Nord-Est de la Sibérie ;
 les monts Tcherski, une chaîne de montagnes de Russie située dans le kraï de Transbaïkalie, dans le Sud-Est de la Sibérie.